Budai Ifjusagi Park 1977 – płyta zespołu SBB
 Śmiejący się Budda –
 Burhan Budai Shan – pasmo górskie

 Osoby o nazwisku Budai
 Krisztián Budai (1979-), węgierski hokeista
 Ion Budai-Deleanu (1760-1820), rumuński duchowny
 László Budai (1928-1983), węgierski piłkarz